Vila Nova kan syfta på följande platser:

Angola 

 Município Tchikala-Tcholohanga, kommun, Huambo,

Brasilien 

 Neópolis (ort), Sergipe,

Portugal 

 Corvo (ort), Azorerna, 
 Vila Nova (freguesia i Coimbra), Miranda do Corvo, 
 Vila Nova (freguesia i Azorerna), Praia da Vitória, 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar